Глокеншпилем также называется карильон.

Колоко́льчики (, , , иногда на немецкий манер называются глокеншпилем) — ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звучания. Инструмент обладает светлозвенящим тембром в пиано, блестящим и ярким — в форте. Колокольчики существуют в двух разновидностях: простые и клавишные.

Простые (обыкновенные) колокольчики представляют собой набор настроенных по хроматике металлических пластинок, размещённых в два ряда на деревянной раме трапециевидной формы. Расположение пластинок на них аналогично расположению белых и чёрных клавиш фортепиано. Применяемый диапазон колокольчиков — от c2 до c5 (до второй октавы — до пятой октавы), на некоторых инструментах — шире. Играют на обычных колокольчиках двумя маленькими металлическими молоточками или деревянными (иногда — особенно на детских колокольчиках — пластиковыми) палочками — малетами.

В клавишных колокольчиках пластинки заключены в корпус наподобие маленького пианино, где имеется несложный механизм молоточков, передающий удары от клавиш к пластинкам (этот механизм схож с механизмом челесты). Клавишные колокольчики технически подвижнее простых, но проигрывают им в чистоте тембра.

С XIX века колокольчики часто применяются в симфоническом оркестре. Ноты для колокольчиков пишутся на две октавы ниже действительного звучания, в партитуре их партия пишется под партией колоколов, над партией ксилофона.

Некоторые произведения, в которых используются колокольчики:

 Моцарт — опера «Волшебная флейта»;
 Делиб — опера «Лакме» («Ария с колокольчиками»);
 Чайковский — Итальянское каприччио;
 Дюка — симфоническое скерцо «Ученик чародея»;
 Прокофьев — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Des-dur;
 Хиндемит — Концерт для кларнета с оркестром;
 Майк Олдфилд — Tubular Bells.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация о колокольчиках в Венской симфонической библиотеке
 
 Колокольчики — статья из Краткого музыкального словаря
 

Металлофоны